Сарос 137 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 70 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 25 травня 1389 і досягла повних затемнень 20 серпня 1533 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії спочатку шість разів: від 17 грудня 1713 до 11 лютого 1804 року, а потім, після чотирьох кільцеподібних затемнень, ще тричі: від 6 квітня 1894 до 28 квітня 1930 року. Після цього серія продовжилась кільцеподібними затемненнями. Серія закінчиться частковим затемненням 28 червня 2633 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 2 хвилини 55 секунд 10 вересня 1569 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 137 на сайті НАСА

Сарос